Heat (album): muziekalbum van Leyers, Michiels & Soulsister
Heat (shorttrack): sportterm
Heat (50 Cent): muzieknummer
Heat (1972): Amerikaanse film uit 1972, geproduceerd door Andy Warhol
Heat (1986): Amerikaanse film uit 1986 met Burt Reynolds
Heat (1995): Amerikaanse actiefilm uit 1995 met Al Pacino, Robert De Niro en Val Kilmer
Heat (2006): Russische komedie uit 2006
The Heat: Amerikaanse actiekomedie uit 2013 met Sandra Bullock en Melissa McCarthy
Holle lading: Holle lading ammunitie